Melone steht für:

 Melone, kultivierte Gewächse mit großen, saftreichen Beeren-Früchten
 Melone (Hut), steifer, abgerundeter Hut
 Melone (Wal), Körperteil eines Wals

Melone ist der Familienname folgender Personen:

 Altobello Melone, italienischer Maler
 Maria Domenica Melone (* 1964), italienische Ordensfrau und Theologin
 Suzanne Casale Melone (* 1979), US-amerikanische Sängerin, siehe Lil Suzy
 Thomas Melone (1934–1996), kamerunischer Autor, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch: